Ла Зарзамора има више значења:

 Ла Зарзамора (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Зарзамора (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Зарзамора (Еронгарикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Зарзамора (Лос Рејес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику